Mead se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louise S. Mead
 Giles W. Mead
 James G. Mead